Егор Игоревич Алишаускас (18 декабря 1997, Сарань, Карагандинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Шахтёр» Караганда.

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2016 году в составе клуба «Шахтёр U-21» во второй лиге. 30 ноября 2020 года в матче против клуба «Тобол» Костанай дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (1:0), выйдя на замену на 63-й минуте вместо Павла Кривенцева.

В январе 2022 года подписал контракт с клубом «Женис».

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Женис»